Aldo Cavalli (1946), aartsbisschop
 Francesco Cavalli (1602-1676), Italiaans componist en organist
 Freddie Cavalli (pseud. van Fred van Kampen, 1955-2008), Nederlands bassist
 Olimpia Cavalli (1930-2012), Italiaans actrice
 Roberto Cavalli (1940), Italiaans modeontwerper